Total Trax est un podcast français indépendant consacré à la musique de film, de télévision et de jeu vidéo, animé par le journaliste culturel Rafik Djoumi, le rédacteur en chef du magazine UnderScores Olivier Desbrosses et l'ex-directeur artistique des éditions Bragelonne, David Oghia (Misteur D).

Présentation 
Lancée en mars 2019, l’émission fait partager avec passion ce genre musical très spécifique. Les trois intervenants, Rafik Djoumi, Olivier Desbrosses et David Oghia, proposent de faire découvrir les grandes musiques qui ont marqué l’histoire du cinéma et des partitions plus confidentielles, méconnues ou oubliées du grand public.

Les émissions revisitent des genres (fantasy, western, péplum, fantastique, animation, jeu vidéo…), des carrières de compositeurs (Ennio Morricone, James Horner, Basil Poledouris, François de Roubaix, Vangelis, Angelo Badalamenti, John Williams, Hans Zimmer...) et des collaborations (Franklin J. Schaffner / Jerry Goldsmith, Robert Zemeckis / Alan Silvestri...).

Certains épisodes rendent hommage en musique à des comédiens (Kirk Douglas, Sean Connery, Jean-Paul Belmondo...) ou à des franchises de cinéma (Star Trek, James Bond, Studio Ghibli, Matrix...) .

En 2023, Total Trax comporte près de 80 épisodes.

La durée d’un épisode est comprise entre 1h30 et 3h30, et la parution de nouveaux épisodes est hebdomadaire (depuis janvier 2023).

Notes et références

Liens externes 
 Site officiel
 Page sur Soundcloud
 Page sur la radio La Grande Evasion

Podcast